Черногорская трагедия () — трагические события в районе жилмассивов Черногорка и имени Шевченко, на территории шахт № 5 и «Южная» рудоуправления имени Ильича, связанные с оккупацией Кривого Рога в 1941—1944 годах. Место расстрела еврейского населения немецкими войсками и полицаями.

История 
Днём 14 октября 1941 года оккупанты собрали евреев возле руин хоральной синагоги под предлогом переселения и под конвоем отвели к шахте № 5. Людей заставили раздеться и группами по 10—15 человек расстреливали у воронки шурфа. Детей бросали в шурф живыми.

По данным Криворожского историко-краеведческого музея 14 октября 1941 года было расстреляно 700 человек, с октября 1941 по апрель 1942 года — 6293 человека, в августе 1943 года — 13 человек.

Вскоре после освобождения города на этом месте установили памятник высотой 1,5 м из кусков рельсов по периметру и колючей проволоки. Руины рудника сохранились.

Возле трамвайной остановки «Посёлок Шевченко» установлен памятный знак, в память о трагедии.

См. также 
 Шталаг 338

Примечания

Литература 
 
 Трагедия у шурфа шахты № 5. Тяжёлые воспоминания // Неизвестное Криворожье: странички еврейской истории / М. И. Мармер, С. И. Поддубная. — Кривой Рог: Дионат, 2015. — 332 с. — С. 48—58. ISBN 978-617-7250-31-8.
 
 Черногорская трагедия // Металлург. — 1990 (13 января).
 Черногорская трагедия [Док. материалы о зверствах фашистов в Кривом Роге] // Криворожские ведомости. — 1996 (21 марта, 8 мая). — № 12.
 Немченко А. Трагедія на шахті № 5 // Червоний гірник. — 1998 (26 листопада).
 Трагедия Холокоста глазами очевидцев [О расстреле евреев в г. Кривом Роге] // Звезда-4. — 2001 (1 ноября).
 Борщова Є. Дітей в шурф шахти номер п’ять кидали живими [Знищення євреїв у Кривому Розі] // Червоний гірник. — 2001 (20 жовтня).

История Кривого Рога
Холокост на Украине
События Холокоста